Хроменков — русская фамилия. Известные носители:
 Хроменков, Иван Устинович (1903—1982) — Герой Советского Союза.
 Хроменков, Олег Герасимович (1930—1984) — советский актёр.